La palabra inglesa frog, cuyo significado es rana, puede hacer referencia a:

 Frog, un personaje del videojuego Chrono Trigger.
 El algoritmo de cifrado por bloques FROG.
 La extinta compañía inglesa fabricante de modelos a escala Frog.
 El videojuego Frogger.